Acetyldigoxin bezeichnet einige Vertreter der Digitalisglykoside:

 α-Acetyldigoxin
 β-Acetyldigoxin